

Astronomia
 719 Albert – asteroide near-Earth

Geografia
 Canada
 Albert – municipalità rurale del Manitoba
 Francia
 Albert – comune della Somme
 Stati Uniti d'America
 Albert – città della Contea di Barton, Kansas
 Albert – township della Contea di Montmorency, Michigan

Onomastica
 Albert – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Alberto

Persone
 Albert –  trovatore occitano del XIII secolo 
 Albert (1789-1865) – ballerino francese (vero nome François-Ferdinand Decombe)
 Albert – ring name del wrestler Matthew Bloom
 Abraham Adrian Albert (1905-1972) – matematico e accademico statunitense
 Barbara Albert (n. 1970) – scrittrice, regista e produttrice cinematografica austriaca
 Eugen d'Albert (1864-1932) – musicista tedesco
 Hans Albert (n. 1921) – filosofo, sociologo e accademico tedesco
 Heinrich Albert (1604-1651) – compositore e poeta tedesco
 Herbert Albert (1903-1973) – direttore d'orchestra tedesco
 Eddie Albert (1906-2005) - attore e attivista statunitense
 Morris Albert (1951) – cantautore, musicista e compositore brasiliano
 Philippe Albert (n. 1967) – ex calciatore belga
 Wilhelm August Julius Albert (1787-1846) – ingegnere minerario e inventore tedesco
 Flórián Albert (1941-2011) – calciatore ungherese, Pallone d'oro nel 1967

Pagine correlate
 Alberto (disambigua)
 Prince Albert

Altri progetti